Världsmästerskapen i alpin skidsport 2017 avgjordes i Sankt Moritz i Graubünden i Schweiz den 6–19 februari 2017. Orten vann omröstningen om arrangörskapet under FIS-kongressen i Sydkorea den 31 maj 2012 över Cortina d'Ampezzo i Italien och Åre i Sverige.

Tävlingarna avgjordes i Sankt Moritz även 1934, 1948, 1974 och 2003.

Marcel Hirscher, Österrike, vann tre medaljer varav två guld och blev mästerskapens mest framgångsrike åkare.

Tävlingsprogram 
Mästerskapet innehöll sammanlagt 11 tävlingar där medaljer delades ut.

1 Tävlingen blev inställd på grund av dimma och flyttades fram till 12 februari.
2 Tävlingen skulle ursprungligen hållits klockan 12:00 men tiden ändrades då herrarnas störtlopp flyttades till samma dag.
3 Andra åket skulle ha börjat klockan 13:00 men flyttades fram till 13:30. Detta på grund av att ett uppvisningsflygplan flög in i en vajer som höll upp kameror runt arenan varpå vajern föll och en kamera landade nära målfållan.

Medaljöversikt

Damer

Herrar

Lagtävling

Resultat

Damer

Störtlopp 
Totalt 38 åkare startade i tävlingen som avgjordes den 12 februari klockan 11:15, UTC+1.

Super-G 
Totalt 46 åkare startade i tävlingen som avgjordes den 7 februari klockan 12:00, UTC+1.

Storslalom 
Totalt 98 åkare startade i tävlingen som inleddes med första åket den 16 februari klockan 09:45, UTC+1. Tävlingen avslutades med andra åket som inleddes den 16 februari klockan 13:00, UTC+1.

Slalom 
Totalt 94 åkare startade i tävlingen som inleddes med första åket den 18 februari klockan 09:45, UTC+1. Tävlingen avslutades med andra åket som inleddes den 18 februari klockan 13:00, UTC+1.

Alpin kombination 
Totalt 41 åkare startade i tävlingen som inleddes med störtlopp den 10 februari klockan 10:00, UTC+1. Tävlingen avslutades med slalom som inleddes den 10 februari klockan 13:00, UTC+1.

Herrar

Störtlopp 
Totalt 56 åkare startade i tävlingen som avgjordes den 12 februari klockan 13:30, UTC+1.

Super-G 
Totalt 72 åkare startade i tävlingen som avgjordes den 8 februari klockan 12:00, UTC+1.

Storslalom 
Totalt 106 åkare startade i tävlingen som inleddes med första åket den 17 februari klockan 09:45, UTC+1. Tävlingen avslutades med andra åket som inleddes den 17 februari klockan 13:30, UTC+1.

Slalom 
Totalt 100 åkare startade i tävlingen som inleddes med första åket den 19 februari klockan 09:45, UTC+1. Tävlingen avslutades med andra åket som inleddes den 19 februari klockan 13:00, UTC+1.

Alpin kombination 
Totalt 56 åkare startade i tävlingen som inleddes med störtlopp den 13 februari klockan 10:00, UTC+1. Tävlingen avslutades med slalom som inleddes den 13 februari klockan 13:00, UTC+1.

Lagtävling

Parallellslalom 
Totalt 16 nationer startade i tävlingen som inleddes den 14 februari klockan 12:00, UTC+1.

Medaljligan

Fördelat efter nationer

Fördelat efter utövare (individuella grenar)

Fotnoter

Externa länkar 
 Officiell webbplats
 FIS alpina hemsida

2017 i Schweiz
Alpin skidsport i Schweiz
Alpina skidsportsäsongen 2016/2017
Internationella sportevenemang i Schweiz
Sport i Sankt Moritz
2017